Fotbollsturneringen vid internationella öspelen 1997 avgjordes mellan den 29 juni och 4 juli. Turneringen vanns av Isle of Wight.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 1997

Internationella öspelen
Fotbollsåret 1997
Fotboll i Storbritannien
Fotboll i Jersey